Plaatsen
 Barker Heights, plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Barker Ten Mile, plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Mount Barker (Zuid-Australië), plaats in Zuid-Australië

 Personen
 Bob Barker (presentator) (1923), Amerikaans presentator
 Cicely Mary Barker (1895-1973), Engels illustratrice
 Clive Barker (1952), Engels schrijver
 Collet Barker (1784-1831), Brits militair en ontdekkingsreiziger
 Dean Barker (1972), Nieuw-Zeelands zeiler
 Evelyn Barker (1894-1983), Brits generaal
 Kate Barker (1871-1935), Amerikaans crimineel
 Lex Barker (1919-1973), Amerikaans acteur
 Pat Barker (1943), Brits schrijfster
 Ronnie Barker (1929-2005), Engels komiek
 Sally Barker (1959), Engels zangeres
 Sue Barker (1956), Engels tennisster
 Theo Barker (1923-2001), Brits historicus
 Thomas Barker (1769-1847), Brits kunstschilder
 Travis Barker (1975), Amerikaans drummer
 Warren Barker (1923-2006), Amerikaans componist

 Overig
 Barker (carrosseriebouwer), een carrosseriebouwer
 Barker Reservoir (Colorado), een stuwmeer in de Verenigde Staten
 Operatie Barker, codenaam voor een operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Bob Barker (schip), Nederlands schip

Engelse achternaam